Боркович, Александар (род. 1999) — австрийский футболист, защитник.
 Боркович, Бранко (род. 1961) — хорватский военный, бригадир Вооружённых сил Хорватии.

См. также 
 Борковичи